Amado (Arizona)
Amado (canção) — canção de Vanessa da Mata
O Mal-Amado — filme do cineasta português Fernando Matos Silva

Desambiguações de topônimos